Atsuhiro Iwai (né en 1967), footballeur japonais ;
 Naohiro Iwai (1923-2014), compositeur et arrangeur japonais ;
 Shunji Iwai (né en 1963), réalisateur et scénariste japonais ;
 Toshio Iwai (né en 1962), artiste japonais ;
 Yukiko Iwai (née en 1968), dite « Yuyu », chanteuse-idole japonaise ;
 Yukiko Iwai (née en 1972), seiyū japonaise.

Voir aussi 
 I'wai, homme-crocodile de la mythologie aborigène.